Кулеши́ () — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена в восточной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 12,5 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — чуть менее 8 км. Ближайшие населённые пункты — Мицкевичи, Острово, Укропенка. Площадь занимаемой территории составляет 0,2522 км², протяжённость границ 6960 м.

История 
Деревня отмечена на карте Шуберта (середина XIX века) в составе Войстомской волости Свенцянского уезда Виленской губернии. В 1865 году Кулеши насчитывали 18 дворов и 180 жителей, в их числе 115 православных и 51 католик.

После Советско-польской войны, завершившейся Рижским договором, в 1921 году Западная Белоруссия отошла к Польской Республике и деревня была включена в состав новообразованной сельской гмины Войстом Свенцянского повета Виленского воеводства. 1 января 1926 года гмина Войстом была переведена в состав Вилейского повета.

В 1938 году Кулеши насчитывали 58 дымов (дворов) и 294 души.

В 1939 году, согласно секретному протоколу, заключённому между СССР и Германией, Западная Белоруссия оказалась в сфере интересов советского государства и её территорию заняли войска Красной армии. Деревня вошла в состав новообразованного Сморгонского района Вилейской области БССР. После реорганизации административного-территориального деления БССР деревня была включена в состав новой Молодечненской области в 1944 году. В 1960 году, ввиду новой организации административно-территориального деления и упразднения Молодечненской области, Кулеши вошли в состав Гродненской области.

Население

Транспорт 
Через деревню проходит автомобильная дорога республиканского значения  Борисов — Вилейка — Ошмяны.

Через Кулеши проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вилейка
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Войстом
 Сморгонь — Мицкевичи
 Сморгонь — Ордея
 Сморгонь — Свайгини

Достопримечательности 
К юго-западу от Кулешей располагается территория биологического заказника «Мицкевичский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района